Raufbold steht für:

 Raufbold, Beteiligter an einem Raufhandel, siehe Schlägerei
 Raufbold, von Johannes Darsow geschaffene Hirschskulptur (1937)

Siehe auch:
 Raubold